Regina Celia da Graça Fechó (Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1980), mais conhecida como Regina Fechó, é uma cientista da computação brasileira e ex atleta de Karate . É especialista em gestão de projetos pelo IBMEC e Co-fundadora do Projeto Amigos  , voltado para o trabalho voluntário com crianças com câncer e crianças em vulnerabilidade social.

Esporte

Regina iniciou no Karate aos 12 anos se tornando campeã brasileira pela primeira vez em 1997, aos 17 anos, em competição realizada em Maceió, Alagoas, pela CKIB - Confederação de Karate Interestilos do Brasil -, criada por Kyoshi Teruo Furusho  - que é ligada à SKIF - Shotokan Karate-Do International Federation . O Bicampeonato aconteceu no ano seguinte, 1998, na cidade de Aracajú, Sergipe.
Em 1998 passou a integrar o Projeto Atleta Rio 2000 criado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro (SMEL) e em 1999, aos 19 anos,  se consagrou medalha de bronze no Panamericano realizado em Punta Del Este, Uruguai, pela SKIF. 

O projeto Atleta Rio 2000 foi criado durante a gestão do prefeito Luiz Paulo Conde , como iniciativa do então secretário de esportes, José Moraes  .

Regina deixou as competições de Karate em 1999, logo após o Panamericano, para entrar na faculdade de Ciência da computação, na antiga Universidade Gama Filho, e se dedicar aos estudos e sua carreira tecnológica. Apesar de voltar a treinar por alguns períodos, jamais voltou às competições.

Projeto Social

Em 2017, Regina Co-Fundou o Projeto Amigos com o objetivo de levar atividades lúdicas, com a ajuda de professores voluntários, para crianças em hospitais, casas de apoio a crianças com câncer e abrigos municipais. Entre as ações conhecidas está a criação de uma horta em abrigo localizado na zona norte do Rio de Janeiro.

Política
Em 2021, Regina foi selecionada para ingressar no RenovaBR, escola de liderança política nacional  e fez parte da turma que foi preparada para as eleições de 2022. Ainda em 2021, se tornou liderança de movimentos como o Livres  (movimento liberal) e o Instituto Vamos Juntas , criado pela então deputada federal Tabata Amaral que, por sua vez, é ex-aluna do RenovaBR .

Em 2022, foi candidata a deputada estadual no RJ, pelo PSD, com pautas de educação e saúde, defendendo inclusive as causas das crianças com câncer atendidas pelo seu projeto social. Não foi eleita e ficou na suplência.

Referências 

Nascidos em 80
Caratecas
Caratê
Ciência da computação
Ativistas do Brasil